Fallot ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Fallot (1857–1929), französischer Geologe und Paläontologe
 Étienne-Louis Arthur Fallot (1850–1911), französischer Arzt
 Étienne André François de Paule Fallot de Beaumont de Beaupré (1750–1835), französischer Bischof
 Gustave Fallot (1807–1836), französischer Philologe
 Paul Fallot (1889–1960), französischer Geologe und Paläontologe
 Tommy Fallot (1844–1904), evangelischer Pfarrer; gehörte zu den Mitbegründern des religiösen Sozialismus

Für die nach Étienne-Louis Arthur Fallot benannten Herzfehlbildungen, siehe auch:
 Fallot-Tetralogie
 Fallot-Pentalogie 
 Fallot-Trilogie

Fallot steht weiterhin für:
 Senfmühle Fallot, Unternehmen in der französischen Stadt Beaune